

Abbreviazioni 
 Advertising  – il settore della pubblicità; parola della lingua inglese utilizzata estensivamente anche in Italia

Sigle 
 Agenzia di viaggi
 Assistente di Vela – Qualifica ottenuta al Centro Velico Caprera che denota un allievo esperto che ha seguito un corso di formazione chiamata "formazione ADV".

Aziende 
 A.D. Vision  – compagnia statunitense del settore dell'intrattenimento, a cui fanno capo:
ADV Films
ADV Manga
ADV Music
ADV Pro
ADV Toys

Codici 
 ADV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andover (Regno Unito)